James Hill může být:
James Hill (1919–1994), britský režisér
James Hill (*1964), český historik filosofie britského původu